

Persone 

 John Hamburg – sceneggiatore e regista statunitense
 Margaret A. Hamburg – politica e medico statunitense
 Charlie Hamburg – giocatore di baseball statunitense
 Jeff Hamburg – compositore statunitense
 Roger van Hamburg – nuotatore olandese

Sport 

 Hamburg Challenger – torneo professionistico di tennis
 Hamburg Blue Devils – squadra di football americano di Amburgo
 Hamburg Freezers – squadra di hockey su ghiaccio di Amburgo
 Hamburg Masters – torneo di tennis

Geografia

Canada 
 Hamburg – Comune dell'Ontario
 Hamburg Oil Field – Campo petrolifero dell'Alberta

Cile 
 Hamburg – Comune cileno

Germania 
 Hamburg, endonimo tedesco per Amburgo
Hamburg-Mitte
Hamburg-Nord

Guyana 
 Hamburg – Comune guyanese

Perù 
 Hamburg – Comune peruviano

Slovacchia 
 Brezovička (DE: Hamburg) – Comune della Regione di Prešov

Stati Uniti 
 Hamburg – Comune dell'Alabama
 Hamburg – Comune dell'Arkansas
 Hamburg – Comune della California
 Hamburg – Comune dell'Illinois
 Hamburg Precinct – Comune dell'Illinois 
 Hamburg – Comune della Contea di Clark, Indiana 
 Hamburg – Comune della Contea di Franklin, Indiana
 Hamburg – Comune dell'Iowa
 Hamburg Township – Comune del Michigan
 Hamburg – Comune del Minnesota
 Hamburg – Comune del Mississippi
 Hamburg – Comune del Missouri
 Hamburg – Comune del New Jersey
 Hamburg – Comune dello Stato di New York 
 Glenville (già Hamburg) – Comune del North Carolina
 Hamburg – Comune della Pennsylvania
 Hamburg – Comune del South Carolina 
 Hamburg – Comune della Contea di Marathon, Wisconsin
 Hamburg – Comune della Contea di Vernon, Wisconsin

Sudafrica 
 Hamburg – Comune del Capo Orientale

Suriname 
 Estate Hamburg – Comune surinamense

Altro 
 Hamburg International – compagnia aerea tedesca
 Hamburg – personaggio del manga e anime One Piece
 Hamburg – romanzo

Pagine correlate 
Amburgo (disambigua)
Hamburger (disambigua)